Makt kan vara:

 Makt – ett sociologiskt, teologiskt, organisationsteoriskt och filosofiskt begrepp som beskriver förmågan att driva igenom sin vilja trots motstånd
 Makt – som i främmande makt, se Suverän stat

es:Potencia
he:עוצמה